Франклін () — англомовне прізвище та топонім.

Прізвища 
 Франклін (прізвище)

Топоніми

Франклін (округ) () — неоднозначність
 Франклін — місто, штат Алабама
 Франклін — місто, штат Арканзас
 Франклін — місто, штат Коннектикут
 Франклін — місто, штат Джорджія
 Франклін — місто, штат Айдахо
 Франклін — місто, штат Індіана
 Франклін — місто, штат Айова
 Франклін — місто, штат Кентуккі
 Франклін — місто, штат Луїзіана
 Франклін — місто, штат Мен
 Франклін — місто, штат Массачусетс
 Франклін — місто, штат Міннесота
 Франклін — місто, штат Міссурі
 Франклін — місто, штат Небраска
 Франклін — місто, штат Нью-Гемпшир
 Франклін — місто, штат Нью-Джерсі
 Франклін — місто в окрузі Делавер, штат Нью-Йорк
 Франклін — місто в окрузі Франклін, штат Нью-Йорк
 Франклін — місто, штат Північна Кароліна
 Франклін — місто, штат Огайо
 Франклін — місто в окрузі Венанго, штат Пенсильванія
 Франклін — місто в окрузі Кембрія, штат Пенсільванія
 Франклін — місто, штат Теннессі
 Франклін — місто, штат Техас
 Франклін — місто, штат Вермонт
 Франклін — місто, штат Західна Вірджинія
 Франклін — місто в окрузі Джексон, штат Вісконсин
 Франклін — місто в окрузі Кевоні, штат Вісконсин
 Франклін — місто в окрузі Манітовок, штат Вісконсин
 Франклін — місто в окрузі Мілвокі, штат Вісконсин
 Франклін — місто в окрузі Сок, штат Вісконсин
 Франклін — місто в окрузі Вернон, штат Вісконсин
 Франклін — місто, штат Вірджинія
 Франклін — селище, штат Іллінойс
 Франклін — селище, штат Мічиган
 Франклін Тауншип — селище в окрузі Глостер, штат Нью-Джерсі
 Франклін Тауншип — селище в окрузі Гантердон, штат Нью-Джерсі
 Франклін Тауншип — селище в окрузі Сомерсет, штат Нью-Джерсі
 Франклін Тауншип — селище в окрузі Воррен, штат Нью-Джерсі
 Франклін — селище, штат Нью-Йорк
 Франклін Тауншип — селище в окрузі Адамс, штат Пенсильванія
 Франклін Тауншип — селище в окрузі Бівер, штат Пенсильванія
 Франклін Тауншип — селище в окрузі Бредфорд, штат Пенсильванія
 Франклін Тауншип — селище в окрузі Батлер, штат Пенсильванія
 Франклін Тауншип — селище в окрузі Карбон, штат Пенсильванія
 Франклін Тауншип — селище в окрузі Честер, штат Пенсильванія
 Франклін Тауншип — селище в окрузі Колумбія, штат Пенсильванія
 Франклін Тауншип — селище в окрузі Ері, штат Пенсильванія
 Франклін Тауншип — селище в окрузі Файєтт, штат Пенсильванія
 Франклін Тауншип — селище в окрузі Грін, штат Пенсильванія
 Франклін Тауншип — селище в окрузі Гантінгдон, штат Пенсильванія
 Франклін Тауншип — селище, штат Пенсильванія
 Франклін Тауншип — селище в окрузі Лайкомінг, штат Пенсильванія
 Франклін Тауншип — селище в окрузі Снайдер, штат Пенсильванія
 Франклін Тауншип — селище в окрузі Сасквегенна, штат Пенсильванія
 Франклін Тауншип — селище в окрузі Йорк, штат Пенсильванія
 Франклін — переписна місцевість, штат Аризона
 Франклін — переписна місцевість в окрузі Мерсед, штат Каліфорнія
 Франклін — переписна місцевість в окрузі Сакраменто, штат Каліфорнія
 Франклін — переписна місцевість, штат Канзас
 Франклін — переписна місцевість, штат Меріленд

Інше 
 Франклін (річка) () — річка, що протікає у північній області Тасманії.

Див. також 
 Franklin (автовиробник)
 Бенджамін Франклін (тип підводних човнів)
 Готель Франклін
 Тропічний шторм Франклін (2005)

Англійські прізвища